Оструга може бити:
мамуза
петна оструга - додатна кост услед повлачења петне кости
врста дивље купине ()